Michał Grocholski (1891–1924) – rotmistrz Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari
 Michał Grocholski (1929–2020) – konsul generalny RP w Chicago

Zobacz też 
 Grocholski

Przypisy